Gallizian ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Gallizian, Papierfabrikant
 Hans Gallizian (1472–1524), Basler Unternehmer und Ratsherr